Sattva nel sistema filosofico induista Sāṃkhya indica la materia originaria ed è uno dei tre Guṇa.
Sattva nel Buddhismo indica gli esseri senzienti